De Europese Olympische Comités (EOC) is een Europese vereniging van 50 Nationale Olympisch Comités. De organisatie werd in 1968 opgericht en heeft haar hoofdkantoor in Rome. De huidige voorzitter is Patrick Hickey.

De vereniging organiseert de Europese Spelen en het Europees Jeugd Olympisch Festival.

Leden landen 
In de volgende tabel wordt ook het jaar dat het NOC werd erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vermeld indien dit jaar verschilde van het jaar van oprichting van het bewuste NOC.

Externe link 
  Officiële website

Niet-gouvernementele organisatie

Europese vereniging